Afrikanerbond ist 
 Afrikanerbond (Partei), eine von 1880 bis 1911 bestehende Partei im heutigen Südafrika
 Afrikanerbond (Kulturorganisation), eine 1994 gegründete Vertretung der Afrikaaner